Ocnus är ett släkte av sjögurkor som beskrevs av Forbes och Goodsir in Forbes 1841. Ocnus ingår i familjen korvsjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Korvsjögurkor
Ocnus